Irrtum steht für:

 Irrtum, falsche Vorstellung, Meinung oder Handlungsweise
 im rechtlichen Sinne, siehe
 Irrtum als Anfechtungsgrund im Zivilrecht Deutschlands, siehe Anfechtung #Anfechtungsgrund
 Irrtum im Zivilrecht Österreichs, siehe Irrtum (ABGB)
 Irrtum im Strafrecht Deutschlands, siehe Irrtumslehren im deutschen Strafrecht

Siehe auch:
 Irrthum
 Irrlehre
 Syllabus errorum („Verzeichnis der Irrtümer“)
 Versuch und Irrtum
 Mistake